Ascendente – una persona che si trova in una linea di successione genitoriale, rispetto alla persona di riferimento
 Ascendente – nell'astrologia occidentale, è il punto dello zodiaco che sta sorgendo in un determinato istante in un dato luogo
 Ascendente – un attributo araldico
 Tratto ascendente – in tipografia è la porzione di una lettera che si estende sopra la normale altezza delle altre lettere
 Fusto ascendente – in botanica, è un fusto che inizia orizzontale per poi svilupparsi eretto